

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Trześniów – część miasta Lublin
 Trześniów – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Ośno Lubuskie 
 Trześniów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Haczów